Al Karlander (né le  à Lac La Hache en Colombie-Britannique) est un joueur de hockey sur glace professionnel canadien qui joua dans la Ligue nationale de hockey au poste de centre pour les Red Wings de Détroit, puis dans l'Association mondiale de hockey pour les Whalers de la Nouvelle-Angleterre et les Racers d'Indianapolis.

Il fut choisi en seconde ronde,  au total, par les Red Wings au cours du repêchage amateur de la LNH 1967.

Statistiques en club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1966-1967||Huskies de Michigan Tech||WCHA||29||5||12||17||10||-||-||-||-||-
|-
|1967-1968||Huskies de Michigan Tech||WCHA||32||22||13||35||24||-||-||-||-||-
|-
|1968-1969||Huskies de Michigan Tech||WCHA||32||31||13||44||24||-||-||-||-||-
|-
|1969-1970||Red Wings de Détroit||LNH||41||5||10||15||6||4||0||1||1||0
|-
|1969-1970||Wings de Fort Worth||LCH||24||15||14||29||12||-||-||-||-||-
|-
|1970-1971||Red Wings de Détroit||LNH||23||1||4||5||10||-||-||-||-||-
|-
|1970-1971||Wings de Fort Worth||LCH||48||30||28||58||40||4||2||1||3||2
|-
|1971-1972||Red Wings de Détroit||LNH||71||15||20||35||29||-||-||-||-||-
|-
|1972-1973||Red Wings de Détroit||LNH||77||15||22||37||25||-||-||-||-||-
|-
|1973-1974||Whalers de la Nouvelle-Angleterre||AMH||77||20||41||61||46||7||1||3||4||2
|-
|1974-1975||Whalers de la Nouvelle-Angleterre||AMH||48||7||14||21||2||5||0||3||3||0
|-
|1974-1975||Cape Codders||NAHL||3||1||2||3||0||-||-||-||-||-
|-
|1975-1976||Racers d'Indianapolis||AMH||79||16||28||44||36||3||0||0||0||4
|-
|1976-1977||Racers d'Indianapolis||AMH||65||17||28||45||23||6||2||1||3||0

|269||60||111||171||107||21||3||7||10||6

|212||36||56||92||70||4||0||1||1||0

|72||45||42||87||52||4||2||1||3||2

|93||58||38||96||58||-||-||-||-||-

Notes et références 

Naissance en novembre 1946
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Michigan Tech
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Whalers de la Nouvelle-Angleterre
Joueur des Racers d'Indianapolis
Joueur des Wings de Fort Worth
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace